Antivirus může znamenat:
 antivirový program – software pro boj s počítačovými viry
 Avast Antivirus
 AVG AntiVirus
 Avira AntiVir
 Clam AntiVirus
 ESET NOD32 Antivirus
 Microsoft Anti-Virus
 Norton AntiVirus
 Panda Cloud Antivirus
 „program Antivirus“ – jedno z opatření vlády během koronavirové krize v Česku v roce 2020
 Antivirus (album) – hudební album skupiny H16

podobné
 antivirotikum (virostatikum) – léčivo proti virům